Davide Callà (Winterthur, 6 oktober 1984) is een Zwitsers voetballer met Italiaanse achtergrond die speelt als middenvelder voor FC Winterthur.

Carrière
Callà maakte zijn debuut voor FC Frauenfeld en werd in 2003 opgepikt door FC Wil 1900 en veroverd met hen in 2004 meteen de beker. Daarna gaat hij spelen voor Servette Genève tot in 2005 want dan trekt hij naar FC St. Gallen waar hij blijft spelen tot in 2008. Tussen 2008 en 2012 speelde hij voor Grasshopper.

Hij speelde tussen 2012 en 2014 voor FC Aarau en weet met hen naar de Super League te promoveren in dat seizoen werd hij speler van het seizoen bij FC Aarau en vice-topschutter. Hij speelde tussen 2014 en 2018 voor FC Basel en veroverde met hen in 2014, 2015, 2016 en 2017 de landstitel; de beker won hij in 2017 voor de tweede keer. Hij speelt sinds 2018 voor FC Winterthur.

Hij was ook jeugdinternational voor Zwitserland.

Statistieken

Erelijst
 FC Wil 1900
 Zwitserse voetbalbeker: 2004
 FC Aarau
 Challenge League: 2013
 FC Basel
 Landskampioen: 2014, 2015, 2016, 2017
 Zwitserse voetbalbeker: 2017

Zwitsers voetballer
Italiaans voetballer